Гргетег () — село в Сербии, в общине Ириг, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 85 жителей (по переписи населения 1991 года — 73 жителей).

Село находится на южных склонах гряды Фрушка-Гора, на северо-востоке общины. Близ села находится монастырь Гргетег, один из 16 сохранившихся после Второй мировой войны Фрушкогорских монастырей.

Демография 
В селе Гргетег, по переписи 2002 года проживали 76 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 49,4 лет (45,5 года у мужчин и 53,2 года у женщин). В селе есть 25 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,80.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины